Bünning ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Bünning (1906–1990), deutscher Biologe und Universitätsprofessor
 Lars Bünning (* 1998), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bunning